Дюркгейм, Дюркхайм (, ) — многозначное слово, в том числе историческое графство в Германии, соответствующий ему титул и фамилия, компонент названия исторических памятников.

Носители фамилии 
 Дюркгейм, Карлфрид (1896—1988) — немецкий психолог, психотерапевт и философ.
 Дюркгейм, Эмиль (1858—1917) — французский философ и социолог.

В географии 
 Бад-Дюркхайм — город в Германии.
 Дорн-Дюркхайм — коммуна в Германии.

В названиях достопримечательностей 
 Дворец Дюркхайм — архитектурный памятник и музей в Мюнхене.